Мора () — округ в штате Нью-Мексико, США. Столица — Мора. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 4881 человек. Округ был создан в 1860 году.

Географическое положение 
Расположен в южной части штата. По данным Бюро переписи населения США округ Мора имеет общую площадь в 5009 квадратных километра, из которых 5001 кв. километров занимает земля и 6 кв. километров — вода.

История 
Первыми поселенцами территории округа Мора, в частности долины реки Мора, были апачи хикарилья. В 1600-х испанские конкистадоры путешествовали вдоль реки Мора, а в 1700-х французские охотники исследовали горы и реки территории. В 1835 году на территории округа Мора уже было три населённых пункта: Мора, Санта-Фе и Таос.

Население 

В 2010 году на территории округа проживал 4881 человек (из них 51,2 % мужчин и 48,8 % женщин), насчитывалось 2114 домашних хозяйства и 1295 семей. Расовый состав: белые — 70,9 %, афроамериканцы — 0,7 %, коренные американцы — 1,3 %, азиаты — 0,3 и представители двух и более рас — 3,3 %. 81,0 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 21,3 % — жители младше 18 лет, 3,0 % — между 18 и 21 годами, 57,0 % — от 21 до 65 лет и 18,7 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 46,0 лет. На каждые 100 женщин в Море приходилось 104,8 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 102,8 мужчин сопоставимого возраста.

Из 2114 домашних хозяйств 61,3 % представляли собой семьи: 43,5 % совместно проживающих супружеских пар (12,4 % с детьми младше 18 лет); 10,9 % — женщины, проживающие без мужей и 6,9 % — мужчины, проживающие без жён. 38,7 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,31 человека, а средний размер семьи — 2,92 человека. В одиночестве проживали 33,2 % населения, 13,5 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из 3656 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 1166 человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 17,3 % от всего числа семей в Море и 23,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико